Oud Gerechtsgebouw (Gent), aan het Koophandelsplein, hier huist enkel nog het Hof van Beroep
 Arbeidshof in Gent
 Groot Gerechtsgebouw Gent, in de wijk Rabot, hier huizen alle diensten behalve bovengenoemde.